Jamyang Khyentse ist der Name folgender Personen: 

 Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1896–1959), buddhistischer Meister
 Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), buddhistischer Meister
 Dzongsar Jamyang Khyentse (* 1961), bhutanischer Filmregisseur und Autor, siehe Khyentse Norbu

Siehe auch

 Dzongsar Khyentse Linienhalter